Chimay (stad), een stad in de Belgische provincie Henegouwen
Twee producten van de Abdij Notre-Dame de Scourmont:
Chimay (bier),
Chimay (kaas).